El término entrevista puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la entrevista (general), conversación estructurada en la que un participante hace preguntas y el otro proporciona respuestas;
 a la entrevista periodística, diálogo establecido por un periodista y una persona entrevistada;
 a la entrevista clínica, comunicación entre médico y paciente para solucionar un problema de salud;
 a la entrevista de trabajo, herramienta utilizada dentro de un proceso de selección de personal;
 a la entrevista cognitiva, que consta de cinco técnicas generales de incremento de la memoria, más varios métodos específicos para aumentar el recuerdo del testigo de los sucesos.
a la entrevista de investigación, una técnica de investigación cualitativa utilizada en ciencias sociales.